Дајна Мајер () је америчка глумица, рођена 22. децембра 1968. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 1990. || || -{Beverly Hills, 90210}- || Лусинда Николсон || 
|-
| 1995. || || -{Johnny Mnemonic}- || Џејн
|-
| 1996. || Змајево срце || -{Dragonheart}- || Кара || 
|-
| 1997. ||Свемирски војници || -{Starship Troopers}- || Дизи Флорес || 
|-
| 1999. || || -{Bats}- || др Шила Каспер|| 
|-
| 2000. || || -{Secret Agent Man}- || Холидеј || 
|-
| 2002. || || -{Birds of Prey || Барбара Гордон, Оракл/Бетгрл}- || 
|-
| 2002. || || -{Star Trek Nemesis}- ||Ромулански заповедник Донатра|| 
|-
| 2003. || || -{The Movie Hero}- || Елизабет Орландо/-{The Love Interest}- || 
|-
| 2004. || Слагалица страве 1 || Saw ||детектив Алисон Кери|| 
|-
| 2005. || || -{Point Pleasant}- ||Амбер Харгорув || 
|-
| 2005. || || -{Wild Things: Diamonds in the Rough}- || Кирстен Ричардс || 
|-
| 2005. ||Слагалица страве 2 ||-{Saw II}-|| детектив Алисон Кери || 
|-
| 2006. ||Слагалица страве 3 ||-{Saw III}- || детектив Алисон Кери || 
|-
| 2007. || || -{Decoys 2: Alien Seduction}- || др Алана Гајснер|| 
|-
| 2007. || Слагалица страве 4||	-{Saw IV}- || детектив Алисон Кери (мртва) || 
|-
| 2007. || || -{Crazy Eights}- || Џенифер Џоунс || 
|-
| 2010. || Пирана 3D || -{Piranha 3D}-'' || Паула || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1968.
Америчке глумице
Биографије живих особа